Mediaset Infinity es una plataforma de transmisión italiana para ver contenido de transmisión a través de Internet, tanto en vivo como bajo demanda. La plataforma es publicada por RTI, controlada por MFE-MediaForEurope.

También está disponible como aplicación para Android, iOS y Televisión inteligente con tecnología MHP o HbbTV.

Historia 
El primer sitio web de Mediaset se activó en 1999 con el nombre Mediaset.it. Inicialmente era un portal de televisión dedicado a Canale 5, Rete 4 e Italia 1. A lo largo de los años se ha ido extendiendo a todas las cadenas de Mediaset. Se pudo acceder a la guía de televisión, el listado completo de programas de Mediaset y la información sobre la cobertura de la TDT. Esta plataforma estuvo flanqueada por Video Mediaset, donde se realizaron clips, episodios completos de los programas y retransmisiones de noticias en directo.

Video Mediaset 
El 14 de diciembre de 2009, después del cierre de Rivideo, se lanzó Video Mediaset. En esta plataforma fue posible ver películas, episodios de series de televisión, dibujos animados y anime retransmitidos en las redes Mediaset; además, fue posible seguir la transmisión en vivo de los canales.

Mediaset On Demand 
El 7 de octubre de 2015 se cerró el servicio y todos sus contenidos fueron transferidos a Mediaset.it en un nuevo catálogo denominado Mediaset On Demand, que luego se convirtió en un verdadero servicio de Video On Demand a partir del 29 de marzo de 2017. Sobre este se podía seguir la retransmisión en directo de los canales, ver los programas ya emitidos, y también había varias secciones dedicadas a noticias, exclusivas web, avances de películas y entrevistas. También estaba disponible una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas titulada Mediaset Fan, donde era posible ver programas en vivo o revisar reposiciones, la guía de televisión y votar en los reality shows a través del televoto.

Mediaset Play 
El 5 de julio de 2018 Mediaset On Demand se convierte en Mediaset Play, incorporando también los sitios de canales de televisión gratuitos e introduciendo algunas funciones nuevas que se suman a las ya existentes en el portal anterior. Uno de ellos es Restart, que permite revisar desde el principio el programa que se está emitiendo en un momento determinado en un canal de televisión del grupo.

Con motivo de Gran Hermano y Gran Hermano VIP, se activa temporalmente el canal Gran Hermano MultiRegia, que permite ver la retransmisión diaria en directo desde tres direcciones distintas.

Desde el 22 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, el canal de televentas M4C estuvo disponible exclusivamente en el portal.

En diciembre de 2018 se activa Mediaset Play Cult, servicio con el que se difunden clips y documentos relacionados con personajes y programas que han hecho la historia de las redes Mediaset, mientras que Mediaset Play Remix está disponible a partir de septiembre de 2019, conteniendo todos los formatos originales de Mediaset Play.

A partir del 14 de enero de 2020 se retransmitirán en directo en la web y simultáneamente con las plataformas sociales y YouTube varios especiales y episodios extra de los programas de Mediaset, también disponibles bajo demanda.

Mediaset Play Infinity 
El 2 de diciembre de 2020 se anunció la fusión entre Mediaset Play e Infinity TV. El 5 de marzo de 2021 se confirmó que el servicio de transmisión cambiaría su nombre a Infinity +, mientras que toda la plataforma pasaría a llamarse Mediaset Play Infinity. El cambio de marca tuvo lugar el 8 de abril siguiente, con una actualización relativa del logotipo y, en consecuencia, de la interfaz gráfica.

Los canales Mediaset y Premium todavía están disponibles solo en teléfonos inteligentes y sitios web.

Oferta

Canal 

Los Canales Mediaset Play Infinity son ofertas adicionales que te permiten ampliar el catálogo con costes adicionales. Entre estos está presente:

 Infinity+ es la oferta de pago de Mediaset en el sector del entretenimiento. En su interior hay una sección dedicada al alquiler de películas, dibujos animados y series de TV, anteriormente incluidas en el catálogo de Infinity TV.

Logotipos

Referencias

Enlaces externos 

Mediaset